Mísa je větší, nepříliš hluboká nádoba okrouhlého nebo oválného tvaru používaná obvykle k přípravě, podávání nebo uchovávání pokrmů.

Další významy
 Skalní mísa – skalní prohlubeň
 Špagetová mísa – ekonomický termín
 Tibetská mísa – hudební nástroj
 Záchodová mísa – součást splachovacího záchodu
 Zlatá mísa – román anglického spisovatele Henryho Jamese
 trofej
Mísa Venus Rosewater – ocenění pro vítězku Wimbledonu
 Salátová mísa (Davisův pohár) – ocenění pro vítěze Davis Cupu

Jméno
 Misa Egučiová – japonská tenistka

Miska
 malá mísa
 účastnice soutěže krásy
 Miska – rybník v Jižních Čechách

Podobné stránky
 Míša (rozcestník) 
 Miso

Externí odkazy